Josip Torbar ist der Name folgender Personen:

 Josip Torbar (Wissenschaftler) (1824–1900), kroatischer Naturwissenschaftler und Priester
 Josip Torbar (Politiker, 1889) (1889–1963), kroatischer Politiker und Postminister
 Josip Torbar (Politiker, 1922) (1922–2013), kroatischer Politiker